Апис може да се отнася за:

 Апис – древноегипетски бог
 Апис – цар на Аргос
 Апис – цар на Сикион
 Апис – българско издателство от 1989 г.